Consobrinus (Консобринус — „рођак”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Hyaenodontinae унутар изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од средњег до касног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Consobrinus.

Временска распрострањенст рода Consobrinus унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontinae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе